Ветёльский сельсове́т — упразднённое в 2013 году муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ветёлки.

История 
4 декабря 2013 года включён в состав Совхозного сельсовета

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 321 человек, в том числе 150 мужчин и 171 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Ветёлки.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Алейского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году